Доно — село, Калганський район, Забайкальський край, Росія
 Доно — гідроелектростанція, провінція Сичуань, Китай

Див. також 
 Доно 1-е